Respect è il terzo album della cantante inglese Diana King, uscito nel 2002.

Tracce

Collegamenti esterni